Eta , keresztnév
ETA baszk nacionalista függetlenségi mozgalom Spanyolországban